este un fost fotbalist japonez. A fost unul dintre cei mai faimoși jucători asiatici din generația sa.

Nakata și-a început cariera de jucător profesionist în 1995 câștigând Cupa Confederațiilor Asiei la fotbal, premiul de Jucătorul  anului AFC în 1997 și 1998  campionatul și Cupa Italiei cu AS Roma în 2001, a jucat pentru Japonia la trei Campionate Mondiale și la două Olimpiade de vară.

Statistici carieră

1Include Asian Cup Winners' Cup, UEFA Intertoto Cup, UEFA Cup și UEFA Champions League.
2Includes Japanese Super Cup și Supercoppa Italiana.

Națională

Goluri internaționale

Palmares
 Serie A (1): 2000-01 (cu AS Roma)
 Coppa Italia (1): 2002 (cu AC Parma)
 Supercoppa Italiana (1): 2002 (cu AC Parma)
 Selectat în FIFA 100: 2004
 Cupa Confederațiilor FIFA
Finalist: 2001
 Cupa Confederațiilor FIFA  – Bronze Ball: 2001
 Cupa Confederațiilor FIFA – Best Eleven: 2001
 Cupa Asiei AFC (1): 2004
 AFC U-19 Championship
Finalist: 1994
 Supercupa Japoniei
Finalist: 1995
 Cupa Cupelor AFC (1): 1996
 Supercupa Asiei
Finalist: 1996
 Selectat în J. League All-Star Soccer: 1997
 Cel mai bun 11 din J. League: 1997
 Fotbalistul japonez al anului: 1997
 Japan Professional Sports Grand Prize: 1997
 Asian Footballer of the Year: 1997 1998
 Dynasty Cup Champions: 1998
 Dynasty Cup MVP: 1998
 Selectat în AFC All Star Team: 1997 1998 1999

Note

Legături externe 

Nakata Hidetoshi official web site
Career profile and stats at FootballDatabase
Player profile at official 2006 FIFA World Cup site
Hidetoshi Nakata Revealed, on CNN.com

Nașteri în 1977
Fotbaliști japonezi
Fotbaliști internaționali japonezi
Mijlocași
Fotbaliști ai Fiorentinei
FIFA 100
Japonezi în viață
Fotbaliști ai cluburilor din Japonia
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998
Japonezi din secolul al XX-lea
Japonezi din secolul al XXI-lea